András Sütő se poate referi la unul din următorii:

 András Sütő (1927–2006), scriitor maghiar din România
 András Sütő (1946), fizician maghiar laureat cu  Premiul pentru Fizică al Academiei Maghiare de Științe și cu Premiul Széchenyi, profesor universitar
 András Sütő (1989), actor maghiar